Primera plana puede referirse a:
 Primera plana, película de Billy Wilder estrenada en 1974
 Primera Plana, semanario argentino publicado entre 1962 y 1973
 Primera plana, noticiero de América Televisión (Perú) que se emitió desde 1986 hasta 1996
 En primera plana, película de 2015 también titulada Spotlight.